Рамессиды — историческая эпоха Древнего Египта в период Нового царства, отмеченная большим числом правителей с именем Рамсес. Именно данный аспект дал название описываемому периоду, охватывавшему XIX и XX династии.

История 
Эти две династии происходят из Дельты Нила. Первый правитель Рамессидов Парамесу начал карьеру в качестве военного, позже от фараона Хоремхеба (XVIII династия) получил пост визиря, а затем наследовал трон в связи с отсутствием наследников у фараона. В правление Рамессидов Египет укрепляет позиции в регионе Ближнего Востока от Судана и Евфрата до 4-го порога Нила в Нубии. Возведённая новая столица Пер-Рамсес становится центром политической и торговой жизни.

В данный период происходит ряд военных столкновений:

 Завоевание Ханаана при Сети I и конфликт с хеттами;
 Война между Египтом и Хеттским царством при Рамсесе II. Её результатом стало подписание первого известного в истории мирного договора.
 Война против Ливии при Мернептахе;
 Война против народов моря при Рамсесе III.

Проблема наследования после Мернептаха закончилась свержением династии в пользу новой семьи военных, лидером которой стал Сетнахт. После заговора в гареме против Рамсеса III последующие правители придерживаются союзов с высокопоставленными сановниками, постепенно крепнет власть и влияние жрецов Амона с культовым центром в Карнаке, что в итоге приводит к усечению подвластной фараону территории до Дельты Нила и Мемфиса (без Верхнего Египта).

Последовавшая за этим гражданская война заложила основы политических отношений между основными силами царства XXI династии, которую также свергла военная элита XXII династии.

XIX династия 
Правление династии (1295—1188 годы до н. э.) началось с Рамсеса I. Большую часть периода охватывает продолжительное правление Рамсеса II (ок. 66 лет):

XX династия 
Правление династии (1188—1069 годы до н. э.) началось с Сетнахта, чей сын Рамзес III считается последним великим фараоном Египта.

Культура 
Развитие и богатство страны способствовало культурному развитию, благодаря чему возводились храмы, памятники архитектуры, богатые гробницы.

В этот период создан ряд литературных произведений: «Путешествия Уну-Амона» (события в период правления Рамсеса XI), сказка «Беседы первосвященника Амона Хонсуемхеба с призраком», «Сказки принца Сетны» (Сетна II), «Книга пещер». «Поэма Пентаура» воспевает доблесть Рамсеса II в битве при Кадеше, несмотря на её неоднозначный исход.

См. также 
 Список фараонов

Примечания 

Фараоны
Династии Древнего Египта